De drie musketiers (oorspronkelijk Les trois mousquetaires), een roman van Alexandre Dumas
 The Three Musketeers (1916), een Amerikaanse verfilming van de roman, geregisseerd door Charles Swickard
 The Three Musketeers (1921), een Amerikaanse verfilming van de roman, geregisseerd door Fred Niblo
 The Three Musketeers (1939), een Amerikaanse verfilming van de roman, geregisseerd door Allen Dwan
 The Three Musketeers (1948), een Amerikaanse verfilming van de roman, geregisseerd door George Sidney
 Les Trois Mousquetaires, een Franse verfilming van de roman uit 1953, geregisseerd door André Hunebelle
 The Three Musketeers (1973), een Amerikaanse, komische verfilming van de roman, geregisseerd door Richard Lester
 The Three Musketeers (1992), een verfilming als animatiefilm van Diane Eskenazi
 The Three Musketeers (1993), een Disneyverfilming van de roman, geregisseerd door Stephen Herek
 The Three Musketeers (2011), een 3D-verfilming geregisseerd door Paul W.S. Anderson
 3 Musketeers, een Amerikaanse film uit 2011
 The Three Musketeers (Arnold), een ballet van de componist Malcolm Arnold
 The Three Musketeers (computerspel), een computerspel